Aschur (DMG āšūr, von arabisch aschara, ʿašara, „zehn“) bezeichnet im vorkolonialen Marokko eine Steuer des Sultans, entsprechend dem Zehnt.

ʿĀschūr ist der Name folgender Personen:
 Muhammad at-Tāhir ibn ʿĀschūr (1879–1973), tunesischer Religionsgelehrter und Universitätsprofessor 

Siehe auch:
 Aschura, islamischer Feiertag
 Assur